de vijgenboom
de vrucht van de vijgenboom, zie Vijg (vrucht)
de vrucht van een vijgcactus, zie cactusvijg